Дурненко́в — русская фамилия.

 Дурненков, Вячеслав Евгеньевич (род. 1973) — писатель, драматург; художник-график; брат и соавтор Михаила Евгеньевича.
 Дурненков, Михаил Евгеньевич (род. 1978) — писатель, драматург, сценарист, педагог; брат и соавтор Вячеслава Евгеньевича.